

Religião 
 Aarão — irmão de Moisés e primeiro sumo-sacerdote de Israel
 Aarão (Amorá) — amorá mencionado no Talmud
 Aarão (Livro de Mórmon) — mencionado no Livro de Mórmon

História 
 Aarão da Bulgária — nobre búlgaro medieval

Desambiguações de história
Desambiguações de religião